

Geografia

Austria 
 Kirchdorf am Inn – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)

Germania 
 Kirchdorf am Inn – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
Kirchdorf – pagina di disambiguazione